Chełmek peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Chełmek, une ville dans la voïvodie de Petite-Pologne ;
 Chełmek, un village dans la voïvodie de Lubusz ;
 Chełmek, un village dans la voïvodie de Poméranie ;
 Chełmek, une  dans la voïvodie de Petite-Pologne.